«Jacqui» puede referirse a:
 Jacqui, nombre alternativo de Carrefour Charles, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Les Roseaux.
 Jacqui Cook, remero canadiense.
 Jacqui Dunn, gimnasta australiana.
 Jacqui Hawkins, escritor e ilustrador británico.
 Jacqui Lait, político británico.
 Jacqui McQueen, personaje femenino ficticio de la serie de tv británica Hollyoaks.
 Jacqui McShee, cantante británica.
 Jacqui Mengler, piragüista australiana.
 Jacqui Mitchell, jugador de bridge estadounidense.
 Jacqui Morgan, pintor estadounidense.
 Jacqui Safra, inversor suizo.
 Jacqui Smith, político británico.